Зайцев, Николай: 
 Зайцев, Николай Алексеевич (1922—1967) — советский инженер-судостроитель.
 Зайцев, Николай Андреевич (1914—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Зайцев, Николай Архипович (род. 1942) — советский и российский государственный деятель.
 Зайцев, Николай Георгиевич (1931—1995) — российский учёный-кибернетик.
 
 Зайцев, Николай Евгеньевич (род. 1989) — российский футболист.
 Зайцев, Николай Егорович (род. 1940) — живописец, народный художник Российской Федерации (2012).
 Зайцев, Николай Захарович (1921—1990) — советский футболист и футбольный тренер.
 
 Зайцев, Николай Игоревич (род. 1992) — латвийский футболист, нападающий.
 Зайцев, Николай Ильич (1918—1995) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Зайцев, Николай Константинович (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Зайцев, Николай Кузьмич (1920—1991) — советский военачальник, генерал-майор.
 Зайцев, Николай Лазаревич (1836—1872) — русский публицист, писал на духовные темы.
 Зайцев, Николай Михайлович (род. 1964) — советский и украинский футболист.
 Зайцев, Николай Николаевич (1909—1980) — советский государственный и политический деятель.
 Зайцев, Николай Прохорович (1938—2014) — депутат Верховного Совета СССР с 1974 по 1989.
 Зайцев, Николай Семёнович (1903—1940) — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Зайцев, Николай Сергеевич (1911—1971) — Герой Советского Союза.
 Зайцев, Николай Яковлевич (1923—2012) — Герой Советского Союза.